Алексей Пазухин:
 Пазухин, Алексей Дмитриевич (1845—1891) — российский государственный деятель.
 Пазухин, Алексей Михайлович (1851—1919) — русский писатель.